Carlos Alberto da Cunha Garcia (Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1961), mais conhecido simplesmente por Carlos Alberto, é um ex-jogador de futebol de salão brasileiro que jogava na posição de Pivô.

Fez parte da Seleção Brasileira de Futebol de Salão e da Seleção Brasileira de Futsal e é o único jogador de futebol de salão tricampeão mundial - sendo duas com as regras do Futebol de Salão FIFUSA (em 1982 e 1985), e uma já com a alcunha da FIFA e com as regras atuais do Futsal (em 1989).

Somente ele e o fixo Raul foram campeões mundiais tanto do Futebol de Salão da FIFUSA quanto do Futsal da FIFA.

Carlos Alberto ainda foi vice-campeão do Campeonato Mundial de Futebol de Salão de 1988

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Jogadores de futsal do Rio de Janeiro
Jogadores da Seleção Brasileira de Futsal Masculino
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol de Salão AMF